Siedlungsstelle bezeichnet:

 im deutschen Baurecht eine Kleinsiedlung
 in der Archäologie einen Siedlungsplatz, eine Wohnstelle, siehe Siedlung